Příjmení Mádr, přechýleně Mádrová, nosí více osobností:

 Johan Mádr (* 1994), český herec a moderátor
 Oto Mádr (1917–2011), český římskokatolický kněz, teolog, vysokoškolský pedagog, dlouholetý politický vězeň a šéfredaktor Teologických textů

podobná příjmení
 Mader
 Tomáš Máder (* 1974) – český vodní slalomář

Česká příjmení